Marron steht für:

 die Nachfahren geflohener Sklaven, siehe Maroons
 eine Krebsart, siehe Australischer Flusskrebs

Marron oder Marrón ist der Familienname folgender Personen:
 Eddy Marron (1938–2013), deutscher Gitarrist
 José Luis Vallarta Marrón (* 1939), mexikanischer Botschafter
 Owen N. Marron (1861–1945), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Geschäftsmann

Siehe auch:
 Maron
 Maronn